Лоре́нци () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Лоренци, Адриано (род. 1960) — итальянский кёрлингист.
 Лоренци, Арианна (род. 1985) — итальянская кёрлингистка.
 Лоренци, Бенито (1925—2007) — итальянский футболист.
 Лоренци, Паоло (род. 1981) — итальянский теннисист.
 Лоренци, Стольдо ди Джино (1534—1583) — итальянский скульптор.